Алексей Веселовский:  Веселовский, Алексей Александрович (1873—1937) — иерей, святой Русской православной церкви.
 Веселовский, Алексей Николаевич (1843—1918) — историк литературы; почётный член Санкт-Петербургской академии наук. Брат А. Н. Веселовского.